Александр Чиж:
 Чиж, Александр (род. 1990) — польский баскетболист.
 Чиж, Александр Викторович (род. 1997) — белорусский футболист.
 Чиж, Александр Леонидович (род. 2002) — белорусский футболист.